Francesco Salamone – architetto e ingegnere italiano naturalizzato argentino
 Francesco Salamone – condottiero italiano